Името Брястово носят три български села:

 Брястово (Област Добрич)
 Брястово (Област Сливен)
 Брястово (Област Хасково)